Сернон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Сернон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура